Шамот́а — українське прізвище.

 Шамота Микола Захарович (1916—1984) — український радянський літературознавець.
 Шамота Олександр Сергійович (1981) — український політик регіонального рівня.

Українські прізвища